Гоне може да се односи на:

 Гоне (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Гоне (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале